La bataille des lacs de Mazurie peut faire référence à deux affrontement ayant eu lieu pendant la Première Guerre mondiale, sur le front de l'Est en Mazurie (Prusse orientale) entre Allemands et Russes :

Première bataille des lacs de Mazurie, en septembre 1914
Seconde bataille des lacs de Mazurie, en février 1915